Млынарский () — польская фамилия. Известные носители:

 Млынарский, Войцех (1941—2017) — польский певец.
 Млынарский, Мечислав (род. 1956) — польский баскетболист.
 Млынарский, Эмиль (1870—1935) — польский дирижёр, скрипач, композитор